Hemitedania är ett släkte av svampdjur. Hemitedania ingår i familjen Tedaniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Hemitedania